Deutscher steht für:

 Deutscher im ethnischen Sinne
 Inhaber der deutschen Staatsangehörigkeit
 so genannter Statusdeutscher
 Deutscher (Vierteiler), Fernsehserie 2020
 Deutschnamibier, Namibianer deutscher Abstammung im Namibia-Deutschen (im Gegensatz zu Deutschländer für Deutsche aus Deutschland)
 Kurzform für Deutscher Tanz

Personen:
 Alma Deutscher (* 2005), englische Musikerin
 Dominic Deutscher (* 1991), australischer Jungschauspieler
 Drafi Deutscher (1946–2006), deutscher Sänger
 Eckhard Deutscher (* 1949), deutscher Entwicklungspolitiker
 Guy Deutscher (* 1969), israelischer Linguist
 Irwin Deutscher (* 1923), US-amerikanischer Soziologe
 Isaac Deutscher (1907–1967), polnischer Schriftsteller

Siehe auch:

 Deutsch (Begriffsklärung)
 Deutsche (Begriffsklärung)